Prîvillea (în ) se poate referi la următoarele localități și comune din Ucraina.
 Prîvillea
 Prîvillea (Prîvillea), Kalanceak
 Prîvillea (Prîvillea), Hluhiv
 Prîvillea, Velîka Mîhailivka
 Prîvillea, Pokrovske
 Prîvillea, Kazanka
 Prîvillea, Krînîcikî
 Comuna Prîvillea, Hluhiv
 Comuna Prîvillea, Kalanceak
 Prîvillea (Adjamka), Kirovohrad